Yadava's (Vedische tijd), een groep Indo-Arische stammen uit het huidige westen van India, die genoemd worden in de Vedische literatuur;
de Yadava- of Seunadynastie (9e - 14e eeuw), een koninklijke dynastie in de westelijke Dekan (Centraal-India).